Deux unités ont porté le nom de brigade de marche du Tchad :
 la  de marche du Tchad, constituée des bataillons de marche  et , fusionnée en août 1943 dans la Brigade mixte d'Afrique française libre,
 la brigade de marche du Tchad, nom provisoire du régiment de marche du Tchad de la  française libre en juillet-août 1943.